La Réserve peut faire référence à : 
 La Réserve, hôtel distingué « Palace », situé à Ramatuelle (Var) ;
La Réserve, hôtel distingué « Palace », situé à Paris
 La Réserve, nouvelle de Robert Heinlein (1940) ;
 La Réserve, court métrage de Pascale Breton (1998) ;
 La Réserve, roman de Russell Banks (2008).